Gilyard ist der Familienname folgender Personen:
 Clarence Gilyard junior (1955–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Lorenzo Gilyard (* 1950), US-amerikanischer Serienmörder

Gilyard steht für:
 Gilyard (Automarke), ehemalige britische Marke von Cyclecars (1914–1919)